In a Heartbeat může být:

 In a Heartbeat (seriál) – seriál vysílaný na stanici Disney Channel
 In a Heartbeat (film) – animovaný film Beth Davidové and Estebana Brava
 In a Heartbeat (album) – album od Whita Dickeyho
 In a Heartbeat (píseň, Ringo Starr) – píseň od Ringo Starra
 In a Heartbeat (píseň, Sandra) – píseň od Sandry
 In a Heartbeat (píseň, Sylvia Ratonel) – píseň od Sylvia Ratonel